Ариве () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 4,3 км². Население — 62 человека (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры